Гусево — деревня в Медынском районе Калужской области России, расположенная в 17 км от Калужского шоссе А101. 

На территории деревни работает отделение почты, ФАП, школа и четыре магазина.

История 

 1770—1782 год: Гусево — сельцо с пустошами подполковника артиллерии Петра Михайловича Полуехтова в Боровском уезде.
 1863 год: «Согласно списку населённых мест Калужской губернии» Гусево — владельческое сельцо на тракте Медынь-Гжатск 2-го стана Медынского уезда.
 1866 год: Деревня Гусева принадлежит Ноздреевой А. Г.
 1860-е годы: в деревне проживал купец Новиков Пётр Дмитриевич, уроженец деревни Фокино. Новиков открыл в Гусево торговую лавку, кирпичный завод, салотопку.
В отчете уездного медынского комиссара упомянуто, что  10 августа 1917-го года в 10 часов вечера с целью грабежа шестью злоумышленниками  сделано разбойное нападение на дом П. Д. Новикова,  взяты деньги, золотые и серебряные вещи. Местные волостные милиционеры оказались неспособны поймать грабителей из-за малой численности и слабой организованности.
 1918 год: Организуются два организованы два сельских совета: Гусевский (деревни Гусево, Горлово, Маслово, Глебово, Новоселки, Шумово, Бордуково, Жеребятниково, Рокотино, Коняево, Мешково, Косицкое) и Петровский (деревни Петровск, Кочетовка, Ново-Беляево, Грибово, Заворыкино, Таракановка, Власьево, Жихарево). В дальнейшем их объединили в один Гусевский сельский совет.
 1929 год: В Гусеве была организована коммуна.
В 1930-е годы были созданы колхозы: «Гусевская сельхозартель», «Красная деревня», «Красный пахарь», «имени Ворошилова», «Большевик», «Красный луг».
 12 октября 1941-го года немцы без боя взяли Гусево. Вскоре, при сильной бомбежке было разрушено пять домов.
 3 января 1942-го года: 1-й батальон 201-й воздушно-десантной бригады капитана Суржика высаживается в ночь на 3 января 1942 года в районе деревень Гусево, Бордуково и Гусаково. Командир подачей световых сигналов обеспечил быстрый сбор парашютистов. При высадке выяснилось, что противник оставил Гусево, в течение суток были без боя заняты также Грибово и Маслово.
 7 января 1942-го года: При окончательном отступлении немцы сожгли две деревни — Шумово и Бордуково. После ухода немцев в деревне расположился полевой госпиталь, под который приспособили деревянное здание сельской школы. Там находились тяжелораненые, а для тех, у кого были легкие ранения, рядом были разбиты солдатские палатки. Работников для госпиталя набирали из местного населения.
 17 января 1942-го года: 53-ая стрелковая дивизия 43-ей армии Западного фронта выдвинулась из Гребёнкино, Мешково и Гусево в район Кошняков.
 23 января 1942-года: 18-ая танковая бригада проходила через Гусево, наступая из Медыни на Кошняки.
 1 января 1945 года в акте инвентаризации жилых и на дворных построек колхозников в Гусевском сельском совете, подвергшемся немецкой оккупации, были зарегистрированы такие данные: «В Гусеве проживало членов семей — 78, имелось жилых домов — 25, разрушено полностью — 4, частично — 2».

10 октября – 1953 года решением исполкома Медынского Районного Совета депутатов трудящихся были открыты Гусевская и Глуховская сельские библиотеки.

В 1964 году введён в эксплуатацию водопровод с общественными водоразборными колонками.

В 1980-е годы строятся новая библиотека, дом быта, медпункт, механизированные свинофермы. Деревянные бараки возводятся новые, с водопроводом и канализацией, на дорогах деревни прокладываются железобетонные плиты.

Реформы 90-х годов привели к сокращению поголовья скота, запустению ферм, обветшанию техники, постоянной нехватки топлива, задержке зарплат. Население деревни резко уменьшается.

В 2000-е была построена новая школа, плотина, реконструирована молочная ферма. Хозяйство деревни Гусево вошло в состав ОАО «Мосмедыньагропром».

Примечания 

Гиреевская волость